Atacama (woestijn), een woestijn in Chili
 Atacama (regio), een van de regio's van Chili